est un mot anglais qui peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 2014.

Album 

 , album des  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album des  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album des  sorti en 1999 ;

 , album de  sorti le  ;

 , de  sorti en 1973 ;

 , album d' sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , série de compilations sortie de 1984 à 2006 ;
 , EP des  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 Hits, album de  sorti le  ;
 , album de Mauro Scocco sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi